

Anatomie 
 La patella est le nom d'un os du membre inférieur humain couramment appelé rotule. 
 La patella est le nom d'un segment dans la patte de certains arthropodes.

Zoologie 
 Patella est un genre de gastéropodes, communément appelés patelles, qui vivent dans la zone de balancement des marées.

Type de bateau 

 Patella est un terme homonyme à un type de bateau fluvial sur le Gange appelé patilé.

Voir aussi